Габриэл Ннамди Винсент (; ) — нигерийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Майами Хит».

Профессиональная карьера

Стоктон Кингз (2018—н.в.) 
После того, как Винсент окончил обучение в университете он принял участие в преддрафтовом просмотре в клубе «Сакраменто Кингз». Однако на драфте НБА 2018 года он не был выбран. 2 октября 2018 года он подписал десятидневный контракт с «Кингз». Через несколько дней он был отчислен и был подписан фарм-клубом в Джи-Лиге «Стоктон Кингз».

Майами Хит (2020—н.в.) 
8 января 2020 года Винсент подписал двухсторонний контракт с клубом НБА «Майами Хит». 29 января 2020 года он дебютировал в НБА в матче против «Орландо Мэджик». Во втором своём сезоне в Джи-Лиге Винсент был признан самым прогрессирующим игроком. В плей-офф НБА 2020 года вместе со своим клубом достиг финала, где «Хит» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» в 6 играх, однако Винсент появлялся на площадке в плей-офф лишь 1 раз.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль в университете Санта-Барбара

Баскетболисты США
Баскетболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «УК Санта-Барбара Гаучос» (баскетбол)
Игроки «Стоктон Кингз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»